Šehovina je naseljeno mjesto u općini Nevesinje, Republika Srpska, BiH. Nalazi se južno od grada, uz cestu prema Bišini i Mostaru.

Stanovništvo

Popisi 1961. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj
Nevesinje